L'USS Glennon peut faire référence à deux navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer de classe Gleaves lancé en 1942 et coulé en 1944 après avoir heurté une mine ;
 l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1945 et démoli en 1976.

Glennon